Богомолово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Богомолово — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 году.

Россия 
 Богомолово — хутор в Валуйском районе Белгородской области.
 Богомолово — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Богомолово — упразднённая в 1994 году деревня в Подосиновском районе Кировской области.  
 Богомолово — деревня в Советском районе Кировской области.
 Богомолово — деревня в Усть-Вымском районе Коми.
 Богомолово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Богомолово — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Богомолово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Богомолово — до 1928 года название села Краснофлотское в Петропавловском районе Воронежской области.